Notolopha är ett släkte av tvåvingar som beskrevs av Risto Kalevi Tuomikoski 1966. Notolopha ingår i familjen svampmyggor. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor 

Svampmyggor
Notolopha